200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i finał odbyły się 29 sierpnia 1972 roku.

Złoty medal zdobył Amerykanin Mark Spitz, który uzyskał czas 1:52,78 i tym samym poprawił własny rekord świata. Srebro wywalczył jego rodak Steve Genter (1:53,73), a brąz reprezentant RFN Werner Lampe (1:53,99).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M